

Patronyme 

 Johannes Pauli (v. 1455-1533), écrivain religieux ;
 August Pauli (1852-1923), homme politique allemand ;
 Adolf Pauli (1860-1947), diplomate allemand ;
 Gustav Pauli (1866-1938), historien d'art allemand, ancien directeur des musées de Brème et de Hambourg ;
 Fritz Pauli (1891-1968), peintre suisse ;
 Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), physicien autrichien ;
 Alice Pauli (1922-2022), galeriste, sculptrice et artiste vaudoise ;
 Günther-Martin Pauli (1965-), homme politique allemand ;
 Arthur Pauli (1989 -), sauteur à ski polono-autrichien.

Toponyme 

 Sankt Pauli, quartier de Hambourg.

Autres 
 FC Sankt Pauli, club de foot de Hambourg.